Hieronder staat een chronologische lijst van voormalige en huidige voorzitters, algemeen directeuren, technisch directeuren en eigenaren van Vitesse (voetbal).

SBV Vitesse